Nederland Lokaal maakte op woensdag 11 juli haar kandidatenlijst bekend voor de Tweede Kamerverkiezingen 2012.

De partij diende in de alle kieskringen een eigen kieslijst in met dezelfde kandidaten, waarbij de volgorde steeds verschilde. Ton Schijvenaars deed als lijsttrekker mee in alle kieskringen en partijvoorzitter Bert Euser als lijstduwer.

De lijst per kieskring 

Nederland Lokaal